Николай Бортников:
 Бортников, Николай Фёдорович (1916—1997) — советский живописец.
 Бортников, Николай Стефанович (род. 1946) — советский и российский геолог и минералог, академик РАН.